Дмитрий Долгов:
 Долгов, Дмитрий Александрович (1860—1939) — генерал от инфантерии, командир 37-го армейского корпуса, герой Первой мировой войны.
 Долгов, Дмитрий Владимирович (род. 1987) — украинский и молдавский футболист.